Le Voleur de Bagdad est le titre de plusieurs films :

 Le Voleur de Bagdad, film de Raoul Walsh sorti en 1924 ;
 Le Voleur de Bagdad, film de Ludwig Berger et Michael Powell sorti en 1940 ;
 Le Voleur de Bagdad, film de Carl Lamac sorti en 1952 ;
 Le Voleur de Bagdad, film d'Arthur Lubin et Bruno Vailati sorti en 1961 ;
 Le Voleur de Bagdad, film de Clive Donner sorti en 1978 ;
 Le Voleur de Bagdad, film de Diane Nerwen sorti en 2003.

Voir aussi